placek – rodzaj potrawy
 Placek – bohater powieści O dwóch takich, co ukradli księżyc

Zobacz też